Professione? Spia! (Harriet the Spy) – romanzo del 1964 di Louise Fitzhugh.
Harriet, la spia (Harriet the Spy) – film statunitense del 1996 diretto da Bronwen Hughes.
Harriet the Spy (Harriet the Spy: Blog Wars) – film per la televisione statunitense del 2010 diretto da Ron Oliver.